Zowel de 41e als de 43e president van de Verenigde Staten heet George Bush. Zie:

 George H.W. Bush, de 41e president, en vader van:
 George W. Bush, de 43e president.